Primus se poate referi la:
 Primus,clasă ficțională de nave spațiale în universul Babylon 5